Et årti (eller dekade) er et tidsrum på 10 år.

De årtier, der er dækket i Wikipedia, er blå nedenfor.

Se også århundreder og historie.

Ovenstående er det kardinale system, hvor det sidste årti f.Kr og første årti e.Kr. mangler et år, eller man accepterer, at der er to år 0.

Den gregorianske kalender begynder med år 1, og derfor slutter første årti den 31. december 10, det ordinale system.

Tidsenheder